Kujalikasia bezeichnet:
 Kujalikasia (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kujalikasia (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland